Marquesado de Villafranca puede referirse a:

Marquesado de Villafranca, creado en 1475 por el rey Felipe II a favor de Alonso Fernández de Córdoba y Figueroa.
Marquesado de Villafranca del Bierzo, creado en 1446 por los Reyes Católicos a favor de Luis  Pimentel y Pacheco y de su esposa Juana Osorio Bazán, señora de Villafranca del Bierzo.
Marquesado de Villafranca del Castillo, creado en 1907 por el rey Alfonso XIII.
Marquesado de Villafranca de Ebro, creado en 1703 por el rey Felipe V.
Marquesado de Villafranca del Pítamo, creado en 1679 por el rey Carlos II a favor de Pedro Manuel de Céspedes y Fajardo Marmolejo y Quintanilla.